Aprile è il quarto mese dell'anno nel calendario gregoriano. Questo termine può riferirsi anche a:

Cinema
Aprile – film del 1998 di Nanni Moretti
Jackie Aprile Jr. – personaggio della serie televisiva I Soprano
Rosalie Aprile – personaggio della serie televisiva I Soprano

Persone 
Antonio Maria Aprile (XVI secolo) – scultore italiano
Girolamo Aprile Benso (1759-1836) – vescovo cattolico italiano
Giulia Aprile (1995) – mezzofondista italiana
Giuseppe Aprile (1732-1813) – soprano, compositore e maestro di canto italiano
Gustavo Aprile (1988) – calciatore uruguaiano
Marianna Aprile (1976) – giornalista italiana
Nello Aprile (1914-2012) – architetto e saggista italiano
Pino Aprile (1950) – giornalista e scrittore italiano

Altro 
 Aprile – affresco di Francesco del Cossa nel Salone dei Mesi a Ferrara
 Aprile – frazione di San Gennaro Vesuviano nella città metropolitana di Napoli, Italia

Pagine correlate 
Finocchiaro Aprile
April